Ingeborg av Danmark kan syfta på:

 Ingeborg av Danmark (fransk drottning) (1176–1237/1238), prinsessa, gift drottning av Frankrike
 Ingeborg Eriksdotter av Danmark (1244–1287), prinsessa, gift drottning av Norge
 Ingeborg Magnusdotter av Sverige (1277?–1319),  dansk drottning 1296, född prinsessa av Sverige
 Ingeborg Valdemarsdotter (1347–1370), prinsessa, gift hertiginna av Mecklenburg
 Ingeborg av Danmark (svensk prinsessa) (1878–1958), prinsessa, gift svensk prinsessa och hertiginna av Västergötland